Фріч — чеське прізвище.

 Альберто Войтех Фріч (* 1882 — † 1944) — чеський етнограф, мандрівник, ботанік і письменник
 Віллі Фріч (* 1901 — † 1973) — німецький актор
 Йосиф Вацлав Фріч (* 1829 — † 1890) — чеський письменник, політичний діяч і публіцист
 Карл Фріч (* 1864 — † 1934) — австрійський ботанік, міколог